Cataraqui, aussi écrit Cataracoui, ou Kataracouy, est un nom issu du mot amérindien « Katarokewen » qui signifie « terre de glaise tirée hors de l’eau ».

Cataraqui peut désigner:
 Le domaine Cataraqui, créé en 1831 par le marchand de bois James Bell Forsyth, nommé en l'honneur de son lieu de naissance, Kingston, autrefois le site du fort Cataraqui.
 Le fort Cataraqui, ancien nom du Fort Frontenac, puis de Kingston (Ontario)
 Le lac Ontario, autrefois nommé lac Katarakui.
 La crique Cataraqui, cours d'eau à la frontière de l'ancienne municipalité de Kingston.
 La rivière Cataraqui, ancien nom d'un segment du Saint-Laurent (fleuve) de Kingston jusqu'à l'île Perrot.
 Le lac Cataraqui, ancien nom du lac Ontario.
 Le cimetière Cataraqui, plus grand cimetière de Kingston.
 Le navire  construit au chantier Davie, au Québec, et livré en 1942.

Notes